Covarachía kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Covarachía (kommun), Boyacá, 
 Covarachía (ort), Boyacá,